Alejandro Gancedo puede referirse a:
 Alejandro Gancedo (1853-1926), ingeniero argentino, gobernador del Territorio Nacional del Chaco;
 Alejandro Gancedo (1888-1962), abogado, arqueólogo y diplomático argentino, diputado nacional, hijo del anterior.